Příjmení Stuchlík nosí více významných osobností:

 Alexis Stuchlík (1875–1936) – český houslista, barytonista a hudební pedagog
 Constantin Stuchlík (1877–1949) – akademický malíř
 Dušan Stuchlík (* 1972) – český novinář, publicista a politický aktivista
 Jaroslav Stuchlík (1933–2014) – český hokejista a trenér
 Jaroslav Stuchlík (motocyklový závodník) (1948–2020) – český silniční motocyklový závodník
 Mojmír Stuchlík (1930–2016) – český skokan na lyžích a politik
 Patrik Stuchlík (* 1996) – český profesionální hráč počítačové hry Counter-Strike: Global Offensive
 Petr Stuchlík (* 1977) – český podnikatel, spoluzakladatel a generální ředitel finančně poradenské společnosti Fincentrum
 Stanislav Stuchlík (* 1945) – český archeolog a vysokoškolský pedagog
 Věra Stuchlíková (* 1944) – česká a československá politička